EZF peut faire référence à :
 , un câble coaxial ;
 Electric Zoo Festival, un festival new-yorkais de musique électronique ;
 Entrepreneur Zéro Franc, un modèle économique créé par le Docteur Samuel Mathey et le Professeur Bruno Bernard mis en place en Afrique par la FAFEDE.